Оул-Крик ():

 Оул-Крик (гора) — штат Вайоминг
 Оул-Крик (Вайоминг)
 Оул-Крик (Северная Каролина)